

Rue Corneille à Bruxelles

Rue Corneille à Marseille
 Rue Corneille à Nantes
 Rue Corneille à Paris

Corneille Rue